Margetic steht für:
Lujo Margetić (1920–2010), kroatischer Rechtshistoriker
Patricio Margetic (* 1960), argentinischer Fußballspieler